«Остин» — зенитный автомобиль на базе шасси трёхтонного грузовика фирмы Austin Motor Company, разработанный в Российской империи в конце 1914 — начале 1915 года. Был выпущен один опытный экземпляр. Один из первых зенитных бронеавтомобилей в мире.

История создания 
В конце 1914 года в связи с усилением роли авиации в войне возник вопрос о борьбе с ней. Потребовалось создание орудия, способного подбивать вражеские самолёты, и возможность её установки на шасси автомобиля, для придания ей мобильности. В Российской империи для этих целей была создана модификация 57-мм пушки Гочкисса и партия английских грузовиков Austin, на шасси которых и был создан бронеавтомобиль, на который впоследствии и ставилось это орудие. После испытаний (в начале 1915 года) ГАУ Русской императорской армии приняло решение о создании батареи этих автомобилей для борьбы с авиацией (предполагалось — и с наземными целями).

Описание конструкции

Броневой корпус 
Корпус собирался из броневых листов толщиной 4-6 мм на основе каркаса. Схожую конструкцию имела и защита орудийной площадки. Имеющиеся броневые листы обеспечивали защиту от пуль стрелкового оружия. Тем не менее, реальные характеристики защиты оставляли желать лучшего ввиду открытого размещения орудия и его расчета. Сверху кабину защищала изогнутая крыша, сзади – вертикальный бронелист с окном для связи с артиллеристами.

Вооружение 
Для борьбы с воздушными целями предполагалось использование 57-мм пушки Гочкисса со стволом длиной 40 калибров. В боекомплект орудия входили стальная граната весом 2,73 кг и картечный снаряд весом 3,69 кг. В случае с гранатой начальная скорость снаряда достигала 650 м/с. Максимальная дальность эффективного огня достигала 2,5 км, что позволяло атаковать цели на малых высотах.

Трансмиссия

Двигатель и ходовая часть

Оценка бронеавтомобиля и боевое применение 
К сожалению, в серийное производство «Зенитные Остины» не вступили. Пожар в Брест-Литовске уничтожил все модифицированные пушки Гочкисса. Позже от этой идеи и вовсе отказались. В целом «Зенитный Остин» был вполне современной конструкцией, а  предполагавшееся использование его в борьбе с авиацией — и вовсе новаторство, проявленное отечественными конструкторами (и причём за год до появления в Российской империи импортных зенитных бронеавтомобилей Пирлесс).

Литература 

 Барятинский М.Б., Коломиец М.В. Бронеавтомобили русской армии 1906–1917 гг. – М.: Техника-молодёжи, 2000
 Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941

См.также 
Список бронетехники Российской империи

Бронеавтомобили по алфавиту
Зенитные бронеавтомобили
Бронеавтомобили Российской империи
Самоходная артиллерия по алфавиту